Чемпіонат Шотландії з футболу 1983—1984 — 87-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Абердин».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1984
Шотландія
Шотландія